Miejscowości w Polsce:
 Piegonisko-Pustkowie
 Piegonisko-Wieś